Die Liste der Monuments of National Importance in Andhra Pradesh wird vom  (ASI), einer Abteilung des indischen Kulturministeriums, geführt und umfasst zurzeit 129 verschiedene Kulturgüter.

Alle Kulturgüter sind mit einem Identifikator ausgestattet, der sich aus Abkürzungen für die Art des Kulturgutes (N für ), dem Bundesstaat (AP für Andhra Pradesh) und der fortlaufenden Nummer wie auf der Website der ASI zusammensetzt.

Acht ehemals in Andhra Pradesh geführte Kulturgüter liegen nun im Bundesstaat Telangana, der am 2. Juni 2014 von Andhra Pradesh abgespalten wurde. Das betrifft die Kulturgüter mit den Identifikatoren N-AP-78 bis N-AP-80, N-AP-105, N-AP-106 und N-AP-129 bis N-AP-131.

Weblinks 

 Informationen über Kulturgüter auf der Website der  (englischsprachig)

Einzelnachweise 

Kulturdenkmal (Indien)
Andhra Pradesh